MacX é uma implementação do servidor X11 que roda em System 7, Mac OS 8 e Mac OS 9. Ele também roda em A/UX. Antes do X11R4 e a introdução do PowerPC baseado no Power Macintosh, este servidor foi desenvolvido internamente pela Apple Inc. para os Macintoshes baseados no Motorola 68000. Versões suportadas X11R4 e X11R5 foram desenvolvidas para a Apple por uma pequena equipe de engenheiros da AGE Logic, Inc., uma empresa de San Diego, Califórnia. AGE também OEMed, o software MacX sob o nome comercial XoftWare para Macintosh. Apple prove desde as primeiras versões do Power Macintosh para AGE Logic, o resultado foi um binário que suporte tanto o Power Macintosh, assim como antes, sistemas baseados no 68000.

AGE Logic foi posteriormente adquirida por uma empresa do Vale do Silício chamada NetManage em meados da década de 1990. NetManage tinha sede em frente à rua da Apple, em Cupertino, Califórnia. XoftWare para Macintosh foi incorporada pela oferta da NetManage de produtos para o Macintosh, que incluiu uma grande variedade de aplicações desktop independentes para Internet (por exemplo, telnet, archie motor de busca, protocolo Gopher, FTP), juntamente com títulos diversos softwares, principalmente emuladores de terminal que foram adquiridas pela AGE Logic  quando adquiriu Pacer Software no início da década.

Em 1998, a Apple tinha descontinuado MacX com a transição do tradicional Mac OS para o Mac OS X Unix-like, que teve amplo suporte para X11 (versões anteriores do Mac OS X não suportam diretamente X11, mas como a Mac OS X v10.3, X11.app foi disponibilizado diretamente pela Apple). NetManage dissolveu seu grupo Macintosh mais cedo, por volta de 1996, e com resultado, o suporte foi descontinuado do XoftWare para Macintosh.

Apple
Servidores X